Il singolare maschile del torneo di tennis American Airlines Tennis Games 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale 6–4, 6–4 Roscoe Tanner.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

American Airlines Tennis Games 1976